

Persone 
 Elisabetta Stefanini – atleta paralimpica italiana
 Franco Stefanini (Stefanini II) – calciatore italiano
 Gianluigi Stefanini – calciatore italiano
 Giuseppe Stefanini – cestista italiano
 Giuseppe Stefanini – geologo e paleontologo italiano
 Lidio Stefanini – calciatore italiano
 Laurent Stefanini – diplomatico francese
 Luigi Stefanini – filosofo e pedagogista italiano
 Marcello Stefanini – politico italiano
 Nicola Stefanini – arbitro italiano
 Otello Stefanini – carabiniere italiano
 Paride Stefanini – medico chirurgo italiano
 Pio Stefanini – musicista e produttore discografico italiano
 Sergio Stefanini – cestista italiano

Altro 
 Omicidio di Germana Stefanini – fatto di cronaca nera.